Bowers Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bowers Hill (Connecticut), im New Haven County
 Bowers Hill (Virginia), im Chesapeake County
 Bowers Hill (West Virginia), im Roane County

Hügel in den Vereinigten Staaten:
 Bowers Hill (Hügel, Connecticut)
 Bowers Hill (Hügel, Virginia)